Wachter ou Wächter est un patronyme germanique (allemand, néeerlandais, alsacien).

Étymologie 
Wächter (du vieux haut-allemand "wahtari", puis du haut-allemand "wahtäre") signifie "garde" ou "gardien" ou "veilleur".
 en allemand : Wächter (m)
 en néerlandais : Wachter 
 en alsacien : Wachter (gardien, veilleur).

On trouve également l'orthographe "Waechter".

Personnalités 
Il est porté notamment par :

Orthographe Wachter
 Alexander Wachter (1995-), coureur cycliste autrichien 
 Anita Wachter (1967-), skieuse alpine autrichienne
  (1966-), archiviste allemand
 Cornel Wachter (1961-), sculpteur et peintre allemand
  (1883-1966), basketteur américain
  (1921-2012), artiste allemand
  (1923-2004), homme politique allemand (ÖVP)
 Charles Wachter (?-1910), pionnier de l'aviation.
  (1861-1910), homme politique américain
  (1902-1992), homme politique autrichien
  (1853-1923), historien et archiviste allemand
  (1867-1951), homme politique autrichien
  (1792-1817), mathématicien allemand
  (1809-1863), peintre autrichien
  (1929-2004), lieutenant-général allemand
  (1945-), juriste allemand
  (1931-2005), artiste allemand
  (1891-1953), maire allemand
  (1892-1957), homme politique autrichien, membre du Parlement du Vorarlberg Landtag
  (1884-1959), homme politique du Liechtenstein (VU)
  (1888-1957), agriculteur et homme politique autrichien
  (16?-1690), architecte allemand de l'époque baroque
  (1877-1941), agriculteur et homme politique autrichien (CS)
 Karl Wachter (1764-1822), prêtre et professeur de droit canon allemand
  (1910-2010), résistante allemande
  (1913-1978), organisateur suisse de voyages de loisirs pour enfants
 Matt ou Matthiew Wachter (1976-), bassiste américain, membre de Angels & Airwaves et ex-membre de Thirty Seconds to Mars
  (1841-1907), lithographe et calligraphiste
  (1968-), juriste allemand
  (1960-), publiciste allemand
  (1921-2018), homme politique allemand (FDP)

Orthographe Wächter
 Constanze Wächter (1988-), actrice allemande
 Eberhard Wächter (1762-1862), peintre allemand
 Katja Wächter (1982-), escrimeuse allemande
 Stefan Wächter (1978-), footballeur allemand 
 Tobias Wächter (1988-), coureur cycliste allemand 
 Werner Wächter (1902-1945), politicien allemand, membre et fonctionnaire de parti du NSDAP

von Wachter, von Wächter
  (1788-1876), général et ministre de la Guerre, Grand-Duché de Hesse
 Baron Otto Gustav von Wächter (1901-1949), avocat et politicien national-socialiste autrichien

de Wachter
 Vic De Wachter (1951-), acteur de cinéma belge

Personnages de fiction 
 Thomas Wächter, un personnage de la série télévisée germano-autrichienne Medicopter

Références

Voir aussi 
 Waechter (homonymie)
 Dewachter ou de Wachter (homonymie)

Homonymie de patronyme